Jumprava steht für:

 Jumprava (Stadt), Stadt in Lettland
 Jumprava (Band), lettische Band